Курдаков — фамилия; имеет женскую форму Курдакова.
 Курдаков, Евгений Васильевич (1940—2002) — русский поэт, прозаик, флорист, художник и эссеист, переводчик поэзии на русский язык.
 Курдаков, Сергей Николаевич (1951—1973) — советский моряк, бежавший из СССР и ставший проповедником.